Simon Jolán (1885–1938) színésznő, előadóművész, Kassák Lajos felesége.
 Simon Jolán (1907–2000) pártalkalmazott Rákosi Mátyás titkárságán, Péter Gábor felesége.